Nikkola est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Ari-Pekka Nikkola (né en 1969), sauteur à ski finlandais
 (1887-1959), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois